Paranilothauma är ett släkte av tvåvingar. Paranilothauma ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjädermyggor
Paranilothauma